Karumaa ist der Familienname folgender Personen:

 Karl Karumaa (* 2002), estnischer Fußballspieler  
 Matti Karumaa (1924–1993), finnischer Eishockeyspieler und Olympiateilnehmer 1952